Mischa Levitzki, pianiste de concert russe.
 Jacob Levitzki, mathématicien israélien.

Orthographe différente 
 Dmitri Levitski, portraitiste russe.